A 2006-os nemzetközösségi játékokon a kosárlabda versenyszámait március 16. és 24. között rendezték meg.

Összesített éremtáblázat

Érmesek

Jegyzetek

Források
 Honlap

Nemzetközösségi játékok
Nemzetközösségi játékok
Kosárlabda